Щербо — білоруське прізвище. Відомі носії:
 Щербо Алла Борисівна (1928—2016) — український педагог. Доктор педагогічних наук (1984). Професор (1987).
 Щербо Віталій Венедиктович — білоруський гімнаст, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту СРСР (1991), Заслужений майстер спорту Республіки Білорусь (1994).

Див. також 
 Щерба
Білоруські прізвища